Канавезе () — имя собственное, название географической и исторической области в Северо-Западной Италии; распространено в виде топонимов.
Топоним
 Бальдиссеро-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Бароне-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Вауда-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Вико-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Вилланова-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Кандия-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Коссано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Орио-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Павоне-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Палаццо-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Пероза-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Понт-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Ривароло-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Рокка-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Романо-Канавезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.
 Ронко-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Салерано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Бениньо-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Джорджо-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Джусто-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Карло-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Мартино-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Маурицио-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Торре-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Форно-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Фьорано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
Фамилия
 Канавезе, Джеронимо (ок. 1525—1582) — итальянский скульптор.